Szpekucha - tradycyjna, wielkanocna potrawa rodzin polskich na Litwie, będąca pochodzenia niemieckiego, a więc potrawa wynikająca z krzyżówki kultur. "Kuchen" to po niemiecku ciasto, "Speck" - słonina, a szpekuchy to malutkie pieczone drożdżowe pierożki nadziewane słoniną przesmażoną z cebulą i ziołami.

Kuchnia litewska
Kuchnia niemiecka
Potrawy mięsne
Pierogi